Nombre de Mach, mesura de velocitat.
 Ernst Mach (18 de febrer de 1838 - 19 de febrer de 1916), físic i filòsof austríac.
 Mach (nucli), tecnologia de nucli de sistema operatiu utilitzada com a base a Mac OS X i GNU Hurd.